John Dempsey ist der Name folgender Personen:

* John Dempsey (Cartoonist) (1919–2002), US-amerikanischer Cartoonzeichner
 John Dempsey (Fußballspieler) (* 1946), irischer Fußballspieler
 John Dempsey (Radsportler) (* 1979), irischer Radsportler
 John Joseph Dempsey (1879–1958), US-amerikanischer Politiker (New Mexico)
 John N. Dempsey (1915–1989), US-amerikanischer Politiker (Connecticut)